Das Scottish Masters 1987 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1987/88. Das Einladungsturnier wurde vom 17. bis 20. September im Hospitality Inn in Glasgow ausgetragen.

Die siebte Ausgabe des Turniers markierte das Ende der Sponsorenschaft des Whisky-Herstellers Langs Supreme. Es verging danach ein ganzes Jahr ohne Turnier, bis mit der Imperial Tobacco Group ein neuer Unterstützer gewonnen werden konnte und das Turnier als Regal Scottish Masters 1989 zurückkehrte.

Titelverteidiger Cliff Thorburn verpasste es, mit dem dritten Sieg in Folge mit seinem Vorgänger Steve Davis gleichzuziehen. Im Halbfinale unterlag er Joe Johnson. Der Weltmeister von 1986 gewann anschließend auch das Finale gegen Terry Griffiths mit 9:7 und holte sich damit seinen zweiten Profititel.

Preisgeld 
Zum Ende seines Engagements erhöhte der Sponsor das Preisgeld noch einmal um 12.000 £. Um 3.000 £ bzw. 2.000 £ stiegen die Prämien für die ersten 4, die Erstrundenverlierer bekamen immerhin noch 625 £ mehr.

Finalrunde 
Von den Top 8 der Weltrangliste fehlten gleich 2 Spieler: die Nummer 1 Steve Davis und die Nummer 7 Tony Knowles. An ihre Stelle traten die Nummer 9 Alex Higgins und die 18-jährige schottische Nachwuchshoffnung Stephen Hendry. In drei Ausscheidungsrunden spielten sie den Turniersieger aus.

Finale

Century-Breaks 
Beide Century-Breaks wurden bereits in Runde 1 erzielt. Dennis Taylor bekam für das höhere Break von 125 Punkten die Extraprämie von 1.500 £.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1987
1987
Billardturnier in Glasgow